Mercury — Act 1 — пятый альбом американской инди-рок-группы Imagine Dragons. Выход альбома состоялся 3 сентября 2021 года. Продюсером данного альбома выступил Рик Рубин.

В преддверии выхода альбома группа выпустила два сингла на песни «Follow You» и «Cutthroat». Они стали первыми работами Imagine Dragons с 2018 года, когда был выпущен предыдущий альбом группы Origins. 2 июля 2021 года вышла ещё одна песня с альбома — «Wrecked».

29 июня стало известно название новой пластинки: Mercury — Act 1, а также была объявлена дата релиза — 3 сентября 2021 года. Выпуском альбома заведовал лейбл Interscope Records.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Imagine Dragons